Ferești ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Ferești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Ferești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Ferești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui